Theorie van alles, een (nog niet bestaande) theorie die de verschillende fundamentele theorieën in de natuurkunde met elkaar verenigt
The Theory of Everything (2006), televisiefilm uit 2006 onder regie van David de Vos
The Theory of Everything (2014), een Britse biopic over Stephen Hawking uit 2014 van regisseur James Marsh
Theory of Everything (Children Collide), muziekalbum van Children Collide
The Theory of Everything (Ayreon), muziekalbum van Ayreon
The Theory of Everything (Life on Planet 9), muziekalbum van Life on Planet 9